Мореплаватель — устаревшая морская специальность высокого ранга (сравнимая с командиром соединения флота), включавшая в себя знания и навыки моряков, мореходов, землепроходцев. Существовала для целей объединения, лидерства и руководства над группами людей различных специализаций, направляемых в георазведывательные экспедиции (не путать с геологоразведкой) во времена географии, отличавшейся от современной карты Мира, для разведывания, колонизации и освоения новых территорий, производимых для извлечения экономической выгоды в пользу казны заказчика экспедиции.

Экспедиции для открытия новых земель производились по водной поверхности для чего комплектовались экипажи на один или несколько мореходных кораблей.
После определения территории высадки, экспедиция организовывала первичное поселение и этап мореплавания прекращался. Мореплаватель продолжал исполнять руководящие функции, но теперь над сухопутной частью экспедиции землепроходцев и колонизаторов.

Мореходы, в отличие от мореплавателей, отправлялись в экспедиции для проверки и уточнения знаний о морской лоции, навигации и картографии вновь открываемых земель, первичном сборе информации о местных: климате, флоре, фауне, населении и пр.

См. также 
 Список известных мореплавателей

Морские профессии